Gliese 832 (Ґлізе 832) — одиночний червоний карлик спектрального М2V типу, розташований у сузір'ї Журавля на порвіняно близькій відстані у 16,1 світлових років від Сонця. Видима візуальної величини цієї зорі у 8,66 означає, що вона надто тьмяна, щоб бути видимою на небесній сфері неозброєним оком. Gliese 832 досягла свого перигелію близько 52920 років тому, коли вона пройшла приблизно на 15,71 а. о. (4,817 парсек) від Сонця.

У 2014 році було оголошено про можливість того, що у Gliese 832 може опинитися найближча до нас потенційно життєпридатна землеподібна екзопланета.

Властивості 
Зоря має високий показник власного руху в 818,93 μas за рік. Маса і радіус Gliese 832 трохи менші половини маси та радіусу Сонця. По оцінками дослідників, період ротації зірки складає 46 днів. Вік зірки становить приблизно 9,5 млрд років.

Рентгенівське джерело 
Gliese 832 випромінює рентгенівські промені.

Планетарна система 
Навколо Gliese 832 обертаються щонайменше дві відомі екзопланети: Gliese 832 b і Gliese 832 с.

Відкриття юпітероподібної планети 
У вересні 2008 року було оголошено про виявлення юпітероподібної планети яка наразі позначається як Gliese 832 b із довгостроковим періодом та орбітою, близькою до кругової (імовірний ексцентриситет — лише 0,05 %). Це викликає астрометричні збурення на зорі, щонайменше на 0,95 кутових мілісекунд, і тому є зручним для астрометрических спостережень. Незважаючи на відносно велику кутову відстань, пряма візуалізація є проблематичною через зірково–планетний контраст.

Відкриття надземлі у життєпридатній зоні 
У 2014 році астрономами з Університету Нового Південного Уельсу була виявлена друга планета у системі Gliese 832. Вона прилічена до надземель і отримала свою наукову назву Gliese 832 с. Виявлено, що її орбіта лежить у межах життєпридатної зони, але за межами оптимальної життєпридатної зони батьківської зорі.

Вважається, що планета на занадто близькій відстані від своєї зорі, щоб дозволити рідкій воді існувати на її поверхні.

Пошук кометного диска 
Якщо ця система має кометний диск, то він невиявний «яскравіший, ніж дробова пил світністю 10-5» — повідомлено в останньому дослідженні Гершеля.

Найближче оточення зірки 
Наступні зоряні системи знаходяться на відстані в межах 10 світлових років від системи Gliese 832:

Див. також 
 Список найближчих зірок
 Список позасонячних планет

Примітки

Посилання

Зовнішні посилання
 Gliese 832 на сайті SolStation 

0832
Журавель (сузір'я)
Об'єкти з каталогу Генрі Дрепера
Об'єкти HIP
Зорі головної послідовності спектрального класу M